Дворане може бити:

 Дворане (Крушевац), насеље у граду Крушевцу, Република Србија
 Дворане (Сува Река), насеље у општини Сува Река, КиМ, Република Србија